Dângău (< Dongó):
 Dângău Mare (Bánffydongó, Bánffy-Dongó), un sat aparținător comunei Căpușu Mare din județul Cluj, Transilvania, România
 Biserica de lemn din Dângău Mare
 Dângău Mic (Gyerőfidongó, Gyerőfi-Dongó), un sat de munte aparținător comunei Căpușu Mare din județul Cluj, Transilvania, România
 Biserica de lemn din Dângău Mic (Gyerőfidongói régi ortodox fatemplom)

Toponime românești